Э́керзли () — английская фамилия. Известные носители:
 Экерзли, Адам (род. 1985) — английский футболист.
 Экерзли, Билл (1925—1982) — английский футболист.
 Экерзли, Деннис (род. 1954) — американский бейсболист.
 Экерзли, Ричард (род. 1989) — английский футболист.
 Экерзли, Том (1914—1997) — английский график.

 Экерсли, Нил (1964) — британский дзюдоист.